'Аббат' (полное название: 'Аббат Фетель'; ) — сорт груши обыкновенной.

История и название 
Сорт был выведен во Франции в 1860-е годы католическим священнослужителем аббатом Фетелем. Свои эксперименты с грушевыми деревьями он начал, будучи, ещё сравнительно молодым приходским священником в Шеси, департамент Рона, и продолжил в деревне Шаранте, в том же департаменте Рона (не путать с департаментом Шаранта), где служил впоследствии. Работа над селекцией данного сорта была в основном закончена к 1870-м годам.

На сегодняшний день сорт 'Аббат Фетель' (название которого зачастую сокращается просто до 'Аббат') занимает одно из первых по объёмам выращивание и экспорта груш в Италии (до 8% от всего производства груш). Основным регионом производства груш этого сорта в Италии является Эмилия-Романья. Другими важными производителями груш этого сорта являются Аргентина и Чили.

Визуально плоды груши сорта 'Аббат' имеют некоторое сходство с плодами сортов 'Бере Боск' и 'Конференс'. Это груши вытянутой формы, первоначально зелёные и приобретающие землисто-жёлтый цвет в процессе созревания.

Сорт умеренно восприимчив к парше на листьях и плодах, довольно восприимчив к синегнойной палочке на листьях. Не имеет особой устойчивости к болезням растений. Транспортировку переносит удовлетворительно.

В Италии урожай груш сорта 'Аббат' обычно собирают в сентябре; при хранении в холодильнике при правильной температуре сохраняет свои вкусовые качества до нескольких недель. После покупки груш, лучше позволить им дозреть 1-3 дня, если они были куплены недостаточно спелыми.

Литература 
 Revue horticole, Librairie agricole de la maison rustique, Paris, 1886, page 236.
 Guide pratique de l'amateur de fruits, Établissement horticole Simon Louis Frères, Nancy, 1895, page 61.
 Predieri, Stefano; Gatti, Edoardo (2009). "Effects of cold storage and shelf-life on sensory quality and consumer acceptance of 'Abate Fetel' pears". Postharvest Biology and Technology. 51 (3): 342–8.

Сорта груш